L'Aéroport international de Gəncə, , est un aéroport desservant Gəncə, en Azerbaïdjan.

Situation

Compagnies et destinations 

Édité le 04/10/2020

Statistiques

Notes et références 

Gəncə
Bâtiment à Gandja